Dvojina (dual) gramatički je oblik koji označava dva predmeta, pojma, bića, pojave, osobe. Pretpostavlja se da je postojala u indoeuropskom prajeziku, a danas potpunu dvojinu čuva samo mali broj jezika, među kojima su standardni slovenski i oba lužičkosrpska jezika.

Dvojina u hrvatskom 

U hrvatskom se ostatkom dvojine smatraju oblici imenica i pridjeva uz riječ oba /obje i glavne brojeve koji završavaju na dva/dvije, tri i četiri:
 za imenice muškoga i srednjeg roda ti oblici podudaraju s genitivom jednine
 za imenice ženskog roda podudaraju se s nominativom množine
 za pridjeve u muškom i srednjem rodu dodaje se poseban nastavak -a, a za ženski rod -e.

Nastavak u ženskom rodu pridjeva se podudara s nastavkom za množinu ženskog roda, ali se nastavak muškog i srednjeg roda ne može svesti ni na jedan drugi nastavak.

Naprimjer, u rečenici došla su neka dva visoka čovjeka, glagolski pridjev došla, opisni pridjev visoka, te zamjenički pridjev neka imaju nastavak -a.

Budući da se ovi oblici ne odnose samo na dva bića, precizniji naziv za dvojinu u hrvatskom je "paukal" ili "malina" (malo = 2-4).

Slično pravilo postoji i u ruskom i drugim slavenskim jezicima.

Dvojina u staroslavenskom jeziku

Vidi 
brojevi (vrsta riječi)

Bilješke

Literatura

Izvori 

Gramatika